Parapet (frz., abgeleitet von it. parare ‚schützen‘ und petto ‚Brust‘) ist eine alternative Bezeichnung für:

 Brustwehr, eine Schutzwand im Festungsbau und in der Feldbefestigung eine Schutzwand
 Brüstung, im zivilen Bauwesen das Wandstück zwischen Fußboden und Fensterunterkante
 Parapetfelder oder auch kurz Parapete sind davon abgeleitet Fassadenelemente unterhalb der Fenster, die oft die Fensterreihen vertikal verbinden